Ge может означать:
 Ge — обозначение германия, 32-го химического элемента.
 GE — General Electric.
  — латинский диграф.
  — род бабочек семейства толстоголовки.